Вшивков () — русская фамилия.

Известные носители 
 Вшивков, Александр Акиндинович (род. 1946) — советский и российский химик, специалист в области органической химии, кандидат химических наук (1975), доцент (1980).
 Вшивков, Сергей Анатольевич (род. 1947) — советский и российский химик, специалист в области физической химии полимеров, доктор химических наук (1993), профессор (1994).